Bali peut désigner :

Patronyme 

 Geeta Bali (1930-1965), actrice indienne ;
Saley Boubé Bali (1963-), écrivain, journaliste et chercheur en littérature nigérien.
Tidani Bali(2006) négro hationnal

Toponyme 

 Bali, une île d'Indonésie ;
 Bali, une province d'Indonésie ;
 le détroit de Bali, un détroit séparant Bali de Java ;
 Bali, une île de Papouasie-Nouvelle-Guinée ;
 Bali, une localité du Cameroun ;
 Bali, est un quartier de la ville de Douala au Cameroun ;
 Bali, une localité du Liaoning en République populaire de Chine ;
 Bali, une localité du Shaanxi en République populaire de Chine ;
 Bali, une localité du Sichuan en République populaire de Chine ;
 Bali, une localité au Ghana ;
 Bali, une localité d'Inde ;
 Bali, une localité du Mali ;
 Bali, une localité du Tchad ;
 Bali, une localité de Crète en Grèce ;
 Bali, un district de New Taipei à Taïwan ;
 Bali, une zone de gouvernement local au Nigeria ;
 Bali ou Balé, une ancienne province de l'Éthiopie.
 Bali ou Bale, une zone administrative d'Éthiopie.
 Réserve forestière de Bali Ngemba, une réserve naturelle du Cameroun.

Langues 
 Le bali, une langue de la République démocratique du Congo ;
 le bali, une langue du Nigeria ;
 le bali ou uneapa, une langue de Papouasie-Nouvelle-Guinée ;
 le balinais ou bali, la langue de Bali en Indonésie.

Ethnonyme 
 les Bali, un peuple du Cameroun ;
 les Bali, un peuple de la République démocratique du Congo.

Divers
 La conférence de Bali, une conférence de l'Organisation des Nations unies de 2007 ;
 le bali, une race de chevaux ;
 Bali, un roi démon de la mythologie hindoue ;
 Bali ou Vali, un personnage du Rāmāyana ;
 Bali, un jeu de société ;
 Bali, un astéroïde de la ceinture principale ;
 Bali Balo, un genre de chanson paillarde ;
 Bali une série télévisée d'animation (2005-2006)
 BALI, abréviation de Bahnhofslichtspiele, désignant les cinémas de gare en Allemagne et le genre de films qu'ils diffusaient.

Voir aussi